Zara White (Hoeksche Waard, Países Baixos, 8 de novembro de 1968), é uma ex-atriz de filmes pornográficos.

Biografia
Zara deixou a escola, muito cedo, se mudou com seu namorado, quando ela tinha apenas 17 anos. Durante esse período trabalhou como garçonete, depois trabalhou como prostituta no men's club. Trabalhou numa agência de modelos holandesas chamada "Veronique", que lhe arranjou um novo trabalho na itália, como uma dançarina que fazia topless, em um programa de tv chamado "Colpo Grosso". Depois de uma certa afinidade com a itália, sua conta faliu, ela foi para Paris e começou a trabalhar de telefonista. Durante um período, fez fotos para Penthouse, Rocco Siffredi aconselhou Zara, a entrar para a indústria de filmes pornográficos. Alguns meses depois,ela fez o filme "The Challenge", logo Zara tornou-se a principal porn star dos EUA.Ela trabalhou com famosos diretores,bentre eles, John ("Buttman") Stagliano and Andrew Blake. Depois do sucesso na carreira porno, Zara decidiu se aposentar, ela voltou para Paris, onde vive atualmente.

Filmografia

 Bra Busters (2005) (V)
 The Great White North (2005) (V)
 Best Scenes of Dirty Debutantes 2 (2004) (V)
 Real Raunch 8: Cunt Eating Cuties (2001) (V)
 Divina - Der Weg zum Ruhm (2001) (V)

 Entre femmes (2000) (V)

 Dresseuse, La (1999)
 Letters to a Street Child (1999) .... Street Kid
 Loving Spoonfuls 9: More Best of Dirty Debutantes (1997) (V)
 Buttman's Award Winning Orgies (1997)
 Amsterdam Nights 2 (1996) (V)
 Intesa, L' (1995)
... aka Complicity (UK)
 Ultimate Blue (1994) (V)
 Joy et Joan chez les pharaons (1993) .... Joy
... aka Joy and the Pharaohs (UK)
... aka Joy et les pharaons (France)
 Satanic Inferno (1993)
 Vices à l'italienne (1993)
 Best of Andrew Blake (1993) (V)
 Compendium of Bruce Seven's Most Graphic Scenes 2 (1993)
 Naughty Nurses (1993)
 Lady Vices (1993) (V) .... The wife
 Joy à San Francisco (1992) (TV) .... Joy
... aka Joy in San Francisco (International: English title)
 Curse of the Catwoman (1992) .... Hyena's Woman
 "Joy in Love" .... Joy (2 episodes, 1992)
    - Joy à Hong Kong (1992) TV Episode .... Joy
    - Joy en Afrique (1992) TV Episode .... Joy
 Taste of Zara (1992)
 Andrew Blake's Girls (1992)
 Ready, Willing and Anal (1992) (V)
 Joy en Afrique (1992) (TV) .... Joy
... aka Joy in Africa (International: English title)
... aka Joy in Love: Joy en Afrique (France)
 Joy à Moscou (1992) (TV) .... Joy
... aka Joy in Love: Joy à Moscou (France)
... aka Joy in Moscow (International: English title)
 Spellbound (1992)
 Secret Fantasies 2 (1992)
 Tutta una vita (1992) (as Zara White)
... aka Memories of a Lifetime
 Joy à Hong Kong (1992) (TV) .... Joy
... aka Joy in Honk Kong (International: English title)
... aka Joy in Love: Joy à Hong Kong (France)
 Butt Freak (1992) (V)
 Rêves de cuir (1992) (V)
... aka Leather Dreams (USA)
 French Open (1992) (V)
... aka Zara's Come Back (USA)
 Sophisticated Lady (1991)
 Titillation 3 (1991) (V) (as Zara White)
 Art of Desire (1991) (V) .... Zara Whites
... aka Andrew Blake's Desire
... aka Savannah's Desire (USA: second copyright title)
 Buttman's European Vacation (1991) (V) .... First girl in alley
 Blue Angel (1991) (V)
 Lethal Woman (1991)
 Casual Sex (1991) (V)
 Mark of Zara (1991)
 Object of Desire (1991)
 Potere (1991) (V) (as Zara White)
 Mystery of Payne (1991) (V)
 Crossing Over (1991) (V)
 Wicked Fascination (1991)
 More Dirty Debutantes 7 (1991) (V)
 Kiss It Goodbye (1991)
 Nurse Nancy (1991)
 Postcards from Abroad (1991)
 Amy Kooiman (1991) .... Girl masturbating
 Indiscretions (1991)
 A Journey Into Darkness (1991) (V)
 Zara's Revenge (1991) (as Zara White) .... Zara
 Discesa all'inferno (1991) (V) (as Zara White)
... aka Italian Inferno
... aka Satanic Inferno (USA)
 Obsession (1991)
 Heavy Petting (1991)
 Gorgeous (1990)
 The Challenge (1990)
 Catalina 5-0: Sabotage (1990)
 As Dirty as She Wants to Be (1990)
 House of Dreams (1990) (V)
 Secrets (1990) (V)
 Model Wife (1990) .... Natasha
 Catalina 5-0: Undercover (1990)
 Buttman's Ultimate Workout (1990) .... Laura
 Anal Nation (1990)
 Catalina 5-0: Tiger Shark (1990)
... aka Zara's Perversions (USA)

Outros Trabalhos
 "On ne peut pas plaire à tout le monde" .... Herself (1 episode, 2006)
... aka O.N.P.P. (France: short title)
... aka ONPP vu de la loge (France: summer title)
... aka ONPP vu de la plage (France: summer title)
... aka ONPP vu du bocal (France: summer title)
... aka ONPP vu du désert (France: summer title)
    - Episode dated 12 March 2006 (2006) TV Episode .... Herself

 Portrait Regards de Zarah Whites (1999) (TV) (as Zarah Whites) .... Herself
 Then and Now #9 (1995) (V) .... Herself
 Adult Video News Awards 1992 (1992) (V) .... Herself
 "Colpo grosso" (1991) TV Series (as Amy) .... Cin-Cin Girl
... aka Tutti Frutti (Germany)
 Adult Video News Awards 1991 (1991) (V) .... Herself

Ver também
Lista detalhada de atrizes

Whites, Zara